Веселовское сельское поселение и Весёловское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

Белгородская область 
 Веселовское сельское поселение — в составе Красногвардейского района

Краснодарский край 
 Веселовское сельское поселение — в составе Павловского района
 Веселовское сельское поселение — в составе Успенского района

Крым 
 Весёловское сельское поселение — в составе Сакского района (в соответствии с законодательством Украины — Весёловский сельский совет)

Липецкая область 
 Веселовское сельское поселение — в составе Долгоруковского района

Ростовская область 
 Веселовское сельское поселение — в составе Веселовского района
 Веселовское сельское поселение — в составе Дубовского района

Северная Осетия 
 Веселовское сельское поселение — в составе Моздокского района

См. также 
 Веселовское сельское муниципальное образование
 Веселовский сельсовет